Jorge Benavides, puede referirse a las siguientes personas:

 Jorge Benavides, yudoca cubano.
 Jorge Benavides, humorista peruano.
 Jorge Benavides, escritor peruano.